Pierre Guichard peut désigner :
 Pierre Guichard (1906-1988), un homme d'affaires et dirigeant de football français ;
 Pierre Guichard (1939-2021), un historien et médiéviste français ;
 Pierre Guichard (1948-), un homme politique français.